Niemcy:
 Steineberg – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Vulkaneifel
 Steineberg – góra